SSO steht für:
 Beauftragter für die Gefahrenabwehr auf dem Schiff (Schiffssicherheitsdienst und Gefahrenabwehr)
 Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO
 Swiss Space Office
 Single Sign-on, die einmalige Authentifizierung für mehrere Rechner und Dienste
  SS-Offiziersakten, siehe Berlin Document Center
 Strana svobodných občanů, tschechische politische Partei
 Strana slovenskej obrody, slowakische politische Partei
 Sonnensynchroner Orbit
 Standards Setting Organization, eine Organisation, die Standards entwickelt oder verabschiedet
 Studenten-Sinfonieorchester Marburg
 Südsüdost, siehe Himmelsrichtung
 Städtische Straßenbahn Offenbach, siehe Offenbacher Verkehrs-Betriebe
 SpaceShipOne
 Flughafen São Lourenco (IATA-Code), Flughafen von São Lourenco, Brasilien
 Haltepunkt Saarbrücken Ost (DS100-Code)
 Special Scope Limited (ICAO-Code), britische Fluggesellschaft
 Siding-Spring-Observatorium
 Singapore Symphony Orchestra
 Star Stable Online, Online-Rollenspiel
 Sondereinsatzkräfte der Streitkräfte der Ukraine
 Sondereinsatzkräfte der Streitkräfte von Belarus
 Sondereinsatzkräfte der Streitkräfte der Russischen Föderation

Sso steht für:
 Sso (Ethnie), Ethnie im Kamerun
 Sso (Ritus), Ritus der Beti-Pahuin, einer Bantu-Ethnie

sso steht für:
 Sissano (ISO 639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung